Dit is een lijst van planetoïden 107501-107600 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 107501 - || 2001 DP46 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107502 - || 2001 DX47 || 20 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107503 - || 2001 DM48 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107504 - || 2001 DQ48 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107505 - || 2001 DK49 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107506 - || 2001 DM49 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107507 - || 2001 DP49 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107508 - || 2001 DV49 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107509 - || 2001 DC50 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107510 - || 2001 DK50 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107511 - || 2001 DF52 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107512 - || 2001 DB53 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107513 - || 2001 DO53 || 20 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107514 - || 2001 DW53 || 20 februari 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 107515 - || 2001 DZ53 || 21 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107516 - || 2001 DC54 || 21 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107517 - || 2001 DM54 || 19 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107518 - || 2001 DN56 || 16 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107519 - || 2001 DO57 || 17 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107520 - || 2001 DF58 || 17 februari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 107521 - || 2001 DV60 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107522 - || 2001 DY60 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107523 - || 2001 DZ60 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107524 - || 2001 DB61 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107525 - || 2001 DG61 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107526 - || 2001 DH61 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107527 - || 2001 DP61 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107528 - || 2001 DQ62 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107529 - || 2001 DB65 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107530 - || 2001 DE65 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107531 - || 2001 DR65 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107532 - || 2001 DZ66 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107533 - || 2001 DF67 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107534 - || 2001 DR67 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107535 - || 2001 DB68 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107536 - || 2001 DC68 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107537 - || 2001 DO69 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107538 - || 2001 DR69 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107539 - || 2001 DB70 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107540 - || 2001 DF70 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107541 - || 2001 DG70 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107542 - || 2001 DO70 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107543 - || 2001 DQ70 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107544 - || 2001 DR70 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107545 - || 2001 DB71 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107546 - || 2001 DG71 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107547 - || 2001 DS71 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107548 - || 2001 DV71 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107549 - || 2001 DU72 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107550 - || 2001 DO74 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107551 - || 2001 DY74 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107552 - || 2001 DT77 || 22 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107553 - || 2001 DU78 || 22 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107554 - || 2001 DY78 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107555 - || 2001 DH80 || 19 februari 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 107556 - || 2001 DF81 || 26 februari 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 107557 - || 2001 DT81 || 21 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107558 - || 2001 DK85 || 23 februari 2001 || Cerro Tololo || Deep Lens Survey
|-
| 107559 - || 2001 DK86 || 22 februari 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| 107560 - || 2001 DM86 || 22 februari 2001 || Nogales || Tenagra II
|-
| (107561) Quinn || 2001 DW86 || 28 februari 2001 || Badlands || R. Dyvig
|-
| 107562 - || 2001 DV87 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107563 - || 2001 DZ87 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107564 - || 2001 DZ88 || 27 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107565 - || 2001 DG89 || 27 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107566 - || 2001 DH89 || 27 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107567 - || 2001 DK89 || 27 februari 2001 || Kleť || Kleť
|-
| 107568 - || 2001 DR89 || 22 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107569 - || 2001 DD90 || 22 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107570 - || 2001 DE90 || 22 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107571 - || 2001 DM90 || 22 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107572 - || 2001 DB91 || 20 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107573 - || 2001 DM92 || 19 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107574 - || 2001 DS92 || 19 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107575 - || 2001 DG94 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107576 - || 2001 DM94 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107577 - || 2001 DS95 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107578 - || 2001 DB96 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107579 - || 2001 DF96 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107580 - || 2001 DN96 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107581 - || 2001 DA97 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107582 - || 2001 DP97 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107583 - || 2001 DZ97 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107584 - || 2001 DR98 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107585 - || 2001 DM99 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107586 - || 2001 DW100 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107587 - || 2001 DA101 || 16 februari 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 107588 - || 2001 DU101 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107589 - || 2001 DW101 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107590 - || 2001 DX101 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107591 - || 2001 DA102 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107592 - || 2001 DB102 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107593 - || 2001 DG102 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107594 - || 2001 DH102 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107595 - || 2001 DQ102 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107596 - || 2001 DA104 || 16 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107597 - || 2001 DL104 || 16 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107598 - || 2001 DW104 || 16 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 107599 - || 2001 DC109 || 19 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 107600 - || 2001 EO || 2 maart 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung|}

Planetoïdenlijsten